Olafsson (fils d'Olaf) est un patronyme porté par : 

 Björn Ólafsson (1895-1974), homme politique islandais.
Eggert Ólafsson, explorateur danois du .

 Elías Rafn Ólafsson (2000-), footballeur international islandais.
Friðrik Ólafsson, grand maître international d'échecs islandais né en 1955, ancien président de la fédération internationale des échecs.
Helgi Ólafsson, grand maître international d'échecs islandais né en 1956,
 Jón Ólafsson, philologue islandais (1831-1911),
 Olaf Olaffson (Ólafur Jóhann Ólafsson), écrivain et manager islandais, né à Reykjavik (Islande) le . 
 Stefán Ólafsson, pasteur islandais mort en 1688.
Sihtric III Olafsson Silki Skegg, Roi de Dublin de la fin du .
Tryggve Olafsson, roi viking du .
Víkingur Ólafsson, pianiste islandais né en 1984

Homonymie de patronyme